Кандида (умерла в 798 году) — отшельница из Жироны. День памяти — 27 января.

Испанка по происхождению, святая Кандида (Candida) была матерью святого Эмерия (Emerius, Memerius). Она жила затворницей неподалёку от   в Баньоласе, что около Жироны, Испания.

См. также 
 Святая Кандида

Ссылки 
 St. Candida

Персоналии по алфавиту
Святые Испании
Святые Каталонии
Католические святые
Христианские святые VIII века
Умершие в 798 году
Святые по алфавиту